Виишоара има више значења:

 Виишоара (Штефан Чел Маре), насеље у округу Бакау у Румунији
 Виишоара (Таргу Тротуш), насеље у округу Бакау у Румунији
 Виишоара (Бихор), насеље у округу Бихор у Румунији
 Виишоара (Бистрица-Насауд), насеље у округу Бистрица-Насауд у Румунији
 Виишоара (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Виишоара (Дамбовица), насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Виишоара (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Виишоара (Констанца), насеље у округу Констанца у Румунији
 Виишоара (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Виишоара (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Виишоара (Сату Маре), насеље у округу Сату Маре у Румунији
 Виишоара (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Виишоара (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Виишоара (Виишоара), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Виишоара (Тодирешти), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Виишоара (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Виишоара (Паунешти), насеље у округу Вранча у Румунији
 Виишоара (Видра), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Виишоара (Бихор), општина у округу Бихор у Румунији
 Општина Виишоара (Ботошани), општина у округу Ботошани у Румунији
 Општина Виишоара (Клуж), општина у округу Клуж у Румунији
 Општина Виишоара (Муреш), општина у округу Муреш у Румунији
 Општина Виишоара (Телеорман), општина у округу Телеорман у Румунији
 Општина Виишоара (Васлуј), општина у округу Васлуј у Румунији